Андрейчики — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Андрейчики — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Андрейчики — деревня в Ушачском районе Витебской области.